Името Ричард Майлс може да се отнася за:
 Ричард Майлс (историк) – британски историк и телевизионен презентатор (р. 1969);
 Ричард Майлс (дипломат) – американски дипломат, бивш посланик в България (р. 1937).